Walter Kaminsky ist der Name folgender Personen:

* Walter Kaminsky (Bankier) (1899–1975), deutscher Bankier
 Walter Kaminsky (Chemiker) (* 1941), deutscher Chemiker